Ватта́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 65 км на захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1023 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2515,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ваттан 

 Ваттан на сайті французького Національного інституту географії
 Ваттан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ваттан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ваттан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ваттан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор